Sajama (provincie), een provincie van Bolivia
 Nevado Sajama, een vulkaan in Bolivia